Григорий Игнатий Жаткович (, ; 2 декабря 1886, Голубиное (ныне Мукачевский район, Закарпатская область, Украина) — 26 марта 1967, Питтсбург, Пенсильвания, США) — карпаторусский государственный и общественный деятель, доктор права, адвокат, журналист. Первый губернатор Подкарпатской Руси в составе Чехословакии (1919—1921). Впоследствии один из лидеров карпаторусской эмиграции в Америке.

Биография 
Родился в селе Голубиное (ныне Мукачевский район, Закарпатье). В пятилетнем возрасте с родителями переселился в США. Его отец, Павел Жаткович, был журналистом и издавал в США газету «Американскій Русскій Вестникъ». Начальное и среднее образование получил в школах Питтсбурга и Нью-Йорка, высшее юридическое — в Пенсильванском университете (Филадельфия).

Был активным деятелем Американской народной рады угро-русинов, добивавшейся для русинов автономии.

Возглавлял делегацию американских русинов на родину и помогал организовать Русский клуб в Ужгороде (март 1919 года). В августе 1919 года был назначен чехословацкими властями президентом Директории Подкарпатской Руси, первого правительства автономной Карпатской Руси, а в апреле 1920 года — первым губернатором края. В марте 1921 года оставил пост губернатора в знак протеста против политики чехословацких властей, которые не соглашались предоставить Подкарпатской Руси автономию, и вернулся в США.

В период Второй мировой войны, когда Закарпатье было аннексировано Венгрией, издавал газету «Карпатец» (1941—1943), на страницах которой пропагандировал уже идею о включении Закарпатья в состав Чехословакии.

Примечания

Литература 
 Павленко Г. В. Діячі історії, науки і культури Закарпаття: Малий енциклопедичний словник. — Ужгород, 1999. — С. 75—76

Ссылки 
 ИЗВЕСТНЫЕ ПОДКАРПАТСКИЕ РУСИНЫ Григорий Жаткович (1886—1967) 
 Роботы Пийтера Фелдеші
 «А над Голубиним голуби літають…»

Политики Чехословакии
Родившиеся в Австро-Венгрии
Выпускники Пенсильванского университета
Выпускники Школы права Пенсильванского университета
Доктора юридических наук
История Закарпатья
Подкарпатская Русь